Святополк-Мирский — фамилия.

Распространено мнение, что вторая часть фамилии («Мирские») произошла от названия Мирского замка в городе Мир. Это не так. Дело в том, что Святополк-Мирские стали владеть этим замком только в конце XIX века, а двойная фамилия к этому времени у них уже была.

Известные носители:
 Святополк-Мирский, Александр Сергеевич (1879—1915) — русский офицер, участник русско-японской и Первой мировой войн.
 
 Святополк-Мирский, Михал (позывной «Орлич»; 1926—1944) — участник Варшавского восстания, капрал-подхорунжий Армии Крайовой.
 Святополк-Мирский, Михаил Николаевич (1870—1938) — князь, дипломат.
 Святополк-Мирский, Николай Иванович (1833—1898) — князь, русский генерал от кавалерии, участник Крымской войны и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Святополк-Мирский, Пётр Дмитриевич (1857—1914) — князь, российский государственный деятель.
 Святополк-Мирский, Роберт Зиновьевич (род. 1939) — белорусский писатель и сценарист, актёр.

Святополк-Мирские